Grüner See – jezioro w Austrii
 Grüner See – jezioro w Niemczech, w Dolnej Saksonii
 Grüner See – jezioro w Niemczech, w Hesji, w powiecie Kassel
 Grüner See – jezioro w Niemczech, w Hesji, w powiecie Werra-Meißner